Mitterburg ist der Name von:

 Mitterburg (Gemeinde Ybbs), Ortsteil von Ybbs an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Pazin, Kleinstadt in Kroatien, deutsch Mitterburg